De la Terre à la Lune — romance de Júlio Verne

Cinema
Rocketship X-M — ficção científica com Lloyd Bridges exibido no Brasil como Da Terra à Lua
Da Terra à Lua (1958) — filme com Joseph Cotten e George Sanders

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura